Cẩm Giàng (huyện in Hải Dương) 
Cẩm Giàng (thị trấn in Hải Dương)
Cẩm Giàng (Bắc Kạn)